

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Barcice – wieś w woj. małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Barcice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Barcice – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo

Inne 
 Barcice – przystanek kolejowy w Barcicach w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Barcice Dolne, Barcice Drwalewskie, Barcice Górne, Barcice Rososkie